Bratring ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm August Bratring (1772–1829), deutscher Völkerkundler und Verfasser statistisch-topographischer Sachbücher
 Paul Bratring (1840–1913), deutscher Architekt